André Bardet (1909-2006), peintre français ;
 Anne-Lise Bardet (né en 1974), kayakiste française ;
 Daniel Bardet (1943-2022), scénariste de bande dessinée français ;
 Gaston Bardet (1907-1989), urbaniste, architecte et écrivain français ;
Georges Bardet (1885-1966), médecin français ;
 Gérard Bardet (1903-1989), économiste français, un des trois initiateurs du groupe d'études X-Crise ;
 Jean Bardet (né en 1941), professeur de médecine et homme politique français ;
 Jean-Claude Bardet (né en 1941), homme politique français ;
 Jean-Michel Bardet (né en 1964), prêtre catholique français, l'un des trois chanteurs du groupe « Les prêtres » ;
 Jean-Pierre Bardet (né en 1937), historien et universitaire français ;
 Martial Bardet (1764-1837), baron de Maison-Rouge, général de division français ;
 Olivier Bardet (né en 1980), joueur de basket-ball français ;
 Roger Bardet (1926-), résistant français ;
 Romain Bardet (né en 1990), coureur cycliste français ;
 Serge Bardet (19?-), docteur en histoire, agrégé de lettres classiques, professeur d'histoire ancienne à l'Université d'Évry ;
 Solenn Bardet (née en 1975), ethnologue et écrivaine française.

Voir aussi 
 Syndrome de Bardet-Biedl

Homonymie de patronyme
Patronyme français